Lucky of Lúčky kan verwijzen naar:
 Lucky (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Lucky (101 Dalmatiërs), een fictieve hond uit het verhaal 101 Dalmatiërs
 Lucky (Britney Spears), een nummer van Britney Spears
 Lucky (Nada Surf), een album van de Amerikaanse band Nada Surf
 Lucky (Jason Mraz & Colbie Caillat), een nummer uit 2009
 Lucky (Seven Mary Three), een nummer van Seven Mary Three
 Lucky (tijdschrift), een Duits-Grieks tijdschrift
 Lúčky (okres Michalovce), een plaats in de Slowaakse okres/district Michalovce
 Lúčky (okres Ružomberok), een plaats in de Slowaakse okres/district Ružomberok
 Lúčky (okres Žiar nad Hronom), een plaats in de Slowaakse okres/district Žiar nad Hronom.
 Lucky (2017), een Amerikaanse film uit 2017
 Lucky (2020), een Amerikaanse film uit 2020 

zie ook:
Luck (doorverwijspagina)